El término "plastrón" puede hacer referencia a:
 En moda: Una prenda de caballero parecida a la corbata en la forma de anudarse, pero con las palas mucho más anchas, también conocida como corbatón.
 En anatomía animal: el plastrón es la estructura aplanada que conforma la parte ventral del caparazón de tortugas y galápagos.
 En medicina: se llama plastrón a aquella masa o bloque de carácter inflamatorio, formado por el adosamiento de varias vísceras entre sí.
 En armería: a la parte de la armadura que sirve para proteger el pecho.
 En aeronáutica el plastrón es la protuberancia en el intradós del ala que impide su vibración a velocidad de crucero, desarrollada para solventar un problema de diseño que planteó la construcción del Airbus A340.